

Населені пункти та їхні частини
 Старополе — село в гміні Любжа Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Старополе — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Старополе — село в гміні Пширув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Старополе — частина села Вежбова в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Старополе — частина села Новоберезово в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Старополе — частина села Новокорніно в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Старополе — частина села Козін у гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Старополе — осада в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства

Примітки